Соревнования в мужском фристайле в дисциплине слоупстайл на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 6 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновалось 47 спортсменов из 21 страны мира.

Золото выиграл 27-летний англичаниин Джеймс Вудс, который ранее завоевал серебро чемпионата мира 2013 года и бронзу чемпионата мира 2017 года в слоупстайле. Вторым стал 18-летний норвежец Бирк Рууд. Третье место занял двукратный призёр Олимпийских игр в слоупстайле американец Ник Геппер.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019